Mert steht für:

 Mert (Fluss) (altgriech. Lykastos), türkischer Fluss, der bei Samsun in das Schwarze Meer mündet
 Mert (Vorname), Namensträger siehe dort
 Mert (Rapper) (* 1996), deutscher Rapper

Mert ist der Familienname folgender Personen:

 Ayşegül Mert (* 2004), türkische Tennisspielerin
 Bahar Mert (* 1975), türkische Volleyballspielerin
 Çetin Mert (1970–1975), türkisches Opfer an der Berliner Mauer
 Mesut Mert (* 1978), bulgarisch-kanadischer Fußballspieler und -trainer
 Metin Mert (* 1965), deutsch-türkischer Fußballspieler, siehe Detlef Müller (Fußballspieler, 1965)
 Muhammed Mert (* 1995), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Nuray Mert (* 1960), türkische Politikwissenschaftler und Kolumnistin, Bilderberg-Teilnehmerin

 steht für:

 botanisches Kürzel von Franz Karl Mertens (1764–1831), deutscher Botaniker

MERT steht für:

 Multi-Environment Real-Time, vormaliger Name von UNIX-RT, Realtime-Betriebssystem der Bell Labs

Siehe auch:
 Märt

Abkürzung